Cooks Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cooks Peak (Idaho)	
 Cooks Peak (Kern County, Kalifornien)	
 Cooks Peak (Sonoma County, Kalifornien)	
 Cooks Peak (New Mexico)	
 Cooks Peak (North Dakota)